Пара Виктория Азаренко / Мария Кириленко - победительницы турнира.

Сеянные
Первые четыре сеянные пары начинают турнир со второго круга. 

 Лизель Хубер /  Надежда Петрова (Полуфинал)
 Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Полуфинал)
 Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
 Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Финал)

<ol start="5">
 Ваня Кинг /  Ярослава Шведова ''(Второй раунд)
 Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова ''(Первый раунд)
 Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)
 Кара Блэк /  Анастасия Родионова ''(Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2010